Voievodul țiganilor  se poate referi la:
 Literatură
 Voievodul țiganilor, roman din 1885 de Jókai Mór

 Operetă
 Voievodul țiganilor, operetă din 1885 de Johann Strauss (fiul)